Coux (Ardèche)
 Coux (Charente-Maritime)
 Coux-et-Bigaroque